Sachsenberg kan syfta på:
 Sachsenberg (företag) – tysk lastbilstillverkare 1942–1943

Geografi

Tyskland 

 Sachsenberg, Lichtenfels – tidigare stad i Hessen
 Sachsenberg (Odenwald) – berg i Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,